Mengel ist der Name folgender Personen:

 Erik C. Mengel (1908–1983), dänischer Kunstsammler und Mäzen
 Hans Mengel (1917–1943), deutscher Fußballspieler
 Hans-Joachim Mengel (* 1947), deutscher Politikwissenschaftler, Hochschullehrer in Berlin
 Helga Kühn-Mengel (* 1947), deutsche Politikerin (SPD)
 Karl Mengel (1900–1975), deutscher Politiker (CDU), Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Konrad Mengel (1929–2012), deutscher Pflanzenernährungswissenschaftler, Hochschullehrer (em.) an der Justus-Liebig-Universität Giessen
 Margarete Mengel (1901–1938), deutsche Kontoristin und Bauhaus-Chefsekretärin
 Peter Friedrich Mengel (1884–1967), deutscher Verwaltungsjurist
 Steffen Mengel (* 1988), deutscher Tischtennisspieler
 Swetlana Mengel (* 1954), ukrainisch-deutsche Slawistin
 Uwe Mengel (* 1949), deutscher Autor von Theaterstücken, Performances, Fernsehdokumentationen und Hörspielen

Mengel steht ferner für:
 Stübchen (Einheit), eine Maßeinheit für Bier
 Mengel (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Mängel